L'Église baptiste camerounaise est une dénomination chrétienne évangélique baptiste au Cameroun. Elle est affiliée à l'Alliance baptiste mondiale. Son siège est situé à Douala.

Histoire 
L’organisation a ses origines dans une mission de la Baptist Missionary Society en 1845. Le missionnaire Joseph Merrick, un jamaïcain, fils d'esclaves libérés, est un des pionniers de la mission.

 En 1886, deux ans après la signature du traité entre les Allemands et les Douala, lorsque les autorités allemandes expulsent la Mission Baptiste et transfèrent son travail à la Mission de Bâle, la congrégation locale de la Native Baptist Church, dirigée par le Révérend Joshua Dibundu Dibue, proteste vigoureusement pour son autodétermination. La Native Baptist Church est alors officiellement fondée à Douala en 1888.  

En 1917, sous le régime français, le Native Baptist Church est de nouveau opposée à l'autorité de la Société des missions évangéliques de Paris .

Nommé président de la Native Baptist Church en 1921, le révérend Adolph Lotin Same continue la lutte pour l'indépendance de l'église locale. Critiqué par les pasteurs français, il est publiquement déchu de son mandat en 1922. La répression durcissant, la Native Baptist Churches est fermée. Lotin est forcé de prêcher en secret. Il  est réhabilité en 1932, mais pas apprécié par les autorités françaises, il écope de plusieurs autres peines de prison. Généralement considéré comme le premier leader nationaliste de l'époque coloniale française, ce compositeur de musique écrits plus de 200 cantiques .

 En 1949, la Native Baptist Church prend le nom d'Église Baptiste camerounaise (EBC) .

Selon un recensement de la dénomination publié en 2020, elle disait avoir 135 églises et 16,000 membres.

Références

Bibliographie 
  L. R. Brutsch, « Origine et développement d'une église indépendante africaine », in Le monde non-chrétien, , octobre-, 
  Richard A. Joseph Church, « State and Society in Colonial Cameroon », in International Journal of African Historical Studies, , 1980, 
  Paul Gifford, African Christianity: Its Public Role, Hurst, London, 1998, 368 p. 
  J. Gordon Melton et Martin Baumann, « Native Baptist Church », in Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, ABC-CLIO, 2010 ( éd.), p. 2045 

Baptisme au Cameroun
Dénomination baptiste en Afrique
Église protestante au Cameroun